Гербрунн () — община в Германии, в земле Бавария. Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Вюрцбург. Население составляет 6491 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 4,58 км². Название впервые упомянуто в 1107 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии